Femminile di umano
Antico nome della città di Numana, nelle Marche
Diego Umaña, ex calciatore colombiano